В одиночному розряді тенісного турніру Brighton International 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Яну Новотну 4–6, 6–4, 7–6(3).

Сіяні гравчині 

 Штеффі Граф (переможниця)
 Мері Джо Фернандес (півфінал)
 Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
 Анке Губер (півфінал)

 Яна Новотна (фінал)
 Катарина Малеєва (1-ше коло)
 Наталі Тозья (чвертьфінал)
 Лорі Макніл (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Brighton International